Burzum steht für:
 Burzum, norwegisches Musikprojekt
 Burzum (Album), Debütalbum des Musikprojekts
 Burzum (Lied), Lied des Musikprojekts